Can Duran (Alella), casa d'Alella (Maresme)
 Can Duran (Bigues), masia de Bigues (Vallès Oriental)
 Can Duran (Canovelles), casa de Canovelles (Vallès Oriental)
 Can Duran (Palau-solità), casa de Palau-solità (Vallès Occidental)
 Can Duran (Sant Pere de Ribes), Casa de Sant Pere de Ribes (Garraf)
 Can Duran (Vilassar de Mar), casa de Vilassar de Mar (Maresme)